Esta é uma Lista dos Pilotos de Fórmula 3 Euroseries, ou seja, uma lista de pilotos que iniciaram pelo menos uma corrida na Fórmula 3 Euroseries. O Troféu de Pilotos que se realizou em 2006 não está incluído. Esta lista está actualizada até a 19 de Dezembro de 2009.

Por nome

Por nacionalidade

Referênces

Formula 3 Europeia